В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Міма Яушовец і Пем Шрайвер 7-5, 7-5.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (чвертьфінал)
 Міма Яушовец /  Пем Шрайвер (фінал)

 Відсутня
 Даянн Балестрат /  Вірджинія Вейд (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open